Comtat de Pike (Alabama)
 Comtat de Pike (Arkansas)
 Comtat de Pike (Geòrgia)
 Comtat de Pike (Illinois)
 Comtat de Pike (Indiana)
 Comtat de Pike (Kentucky)
 Comtat de Pike (Mississipí)
 Comtat de Pike (Missouri)
 Comtat de Pike (Ohio)
 Comtat de Pike (Pennsilvània)